Константин Власов:
 Власов, Константин Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Власов, Константин Николаевич (1911—1978) — советский сержант, чей подвиг запечатлён в песне «На безымянной высоте».